Antonio Gallego puede referirse a:
Antonio Gallego Burgos (1975-), político y economista español.
Antonio Gallego Burín (1895-1961), historiador de arte, periodista y político español, alcalde de Granada en varios periodos.
Antonio Gallego Valcárcel (1787-1857), militar y político español, ministro de la Guerra en 1843.
Antonio Gallego Abril (-post. 1938), militar español que luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil Española.
Antonio Gallego Gallego (1942-), historiador del arte, escritor y musicólogo español.